

Toponyme 

 Lachamp, une ancienne commune de la Lozère (région Occitanie) ;
 Lachamp, un lieu-dit de la commune de Saint-Pierre-Eynac, en Haute-Loire (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 l'étang de Lachamp, dans la commune de Manzat (Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes).